Жасми́новая револю́ция:

 Первая Жасминовая революция в Тунисе (1987).
 Вторая Жасминовая революция в Тунисе (2010).
  в Китае (2011).